Die Six Nations 2023 waren die 24. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 129. Ausgabe). An fünf Wochenenden zwischen dem 4. Februar 2023 und dem 18. März 2023 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an.

Irland gewann das Turnier mit Siegen über alle anderen Mannschaften. Alle Vorgängerturniere eingerechnet, erzielte die Mannschaft den vierten Grand Slam, den 15. (ungeteilten) Turniersieg und die 13. Triple Crown.

Teilnehmer

Regelwerk und Modus 
Das Turnier wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei jede Mannschaft ein Mal gegen jede andere Mannschaft spielte. Das Heimrecht erhielten die Mannschaften alternierend zum Vorjahr.

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 3 Bonuspunkte bei einem Grand Slam (fünf Siege)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Die Reihenfolge wurde wie folgt bestimmt:
 Anzahl Tabellenpunkte
 (Spiel-)Punktedifferenz
 Anzahl erzielter Versuche

Trophäen 
Folgende Trophäen wurden zusätzlich verliehen:

Tabelle 

Irland erhielt drei zusätzliche Bonuspunkte für den Grand Slam.

Spiele und Ergebnisse 
Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit.

Erste Runde 

 Erstmals seit 2013 gelang Irland in einem Six-Nations-Spiel ein Auswärtssieg im Millennium Stadium.

 Zum ersten Mal seit 1972 gelangen Schottland drei Siege in Folge über England sowie erstmals seit 1909 zwei aufeinanderfolgende Auswärtssiege gegen diesen Gegner.
 Schottland verteidigte mit diesem Sieg den Calcutta Cup.

 Frankreich verteidigte die Giuseppe-Garibaldi-Trophäe.

Zweite Runde 

 Dave Kilcoyne, Andrew Porter und James Ryan traten jeweils zum 50. Mail zu einem Test Match für Irland an.
 Vor dieser Partie lagen Irland auf Platz 1 und Frankreich auf Platz 2 der World-Rugby-Weltrangliste. Es war das erste Mal, dass in einem Six-Nations-Spiel die beiden besten Mannschaften der Welt aufeinander trafen.
 Für Irland war dies der 13. Heimsieg in Folge, die längste Serie erzielter Heimsiege hintereinander.
 Irland beendete die im November 2021 begonnene französische Serie der Ungeschlagenheit in 14 Spielen hintereinander.

 Dies war Schottlands höchster Sieg gegen Wales überhaupt, womit der Rekord von 1924 übertroffen wurde.
 Schottland gewann zum ersten Mal überhaupt zweimal in den ersten beiden Runden eines Six-Nations-Turniers.
 Schottland holte sich den Doddie Weir Cup zurück.

Dritte Runde 

 Erstmals seit 2017 gelang England in einem Six-Nations-Spiel ein Auswärtssieg im Millennium Stadium.

 Frankreich verteidigte die Auld Alliance Trophy.

Vierte Runde 

 Frankreich gewann zum ersten Mal seit 2007 in Twickenham und zum ersten Mal seit 2005 in einem Six-Nations-Spiel in Twickenham.
 Frankreich erzielte die meisten Punkte gegen England (zuvor 37 Punkte im Jahr 1972), dies bedeutete auch die höchste Punktedifferenz gegen England (zuvor 25 Punkte im Jahr 2006).
 Dies war Englands deutlichste Heimniederlage überhaupt (43 Punkte Unterschied), ebenso kassierten sie die meisten Punkte zuhause. In beiden Fällen wurden die bisherigen Rekordmarken aus dem Spiel gegen Südafrika 2008 übertroffen (36 bzw. 42 Punkte).
 Die Engländer kassierten die meisten Punkte in einem Spiel der Home Nations, Five Nations oder Six Nations; damit übertrafen sie die 43 Punkte, die sie 2007 gegen Irland kassiert hatten.

 Stuart Hogg absolvierte sein 100. Test Match für Schottland.
 Garry Ringrose absolvierte sein 50. Test Match für Irland.
 Jonathan Sexton egalisierte den Six-Nations-Punkterekord von Ronan O’Gara (557 Punkte).
 Irland verteidigte den Centenary Quaich.

Fünfte Runde 

 Schottland verteidigte den Cuttitta Cup.

 Taulupe Faletau trat zum 100. Mal zu einem Test Match für Wales an.
 Uini Atonio und Dillons Lewis spielten zum 50. Mal in einem Test Match für Frankreich bzw. Wales.
 George North erzielte mit seinem 22. Versuch eine neue Bestmarke für Wales und übertraf den bisher von Shane Williams gehaltenen Rekord.

 Dan Cole spielte zum 100. Mal in einem Test Match für England.
 Josh van der Flier spielte in seinem 50. Test Match für Irland.
 Jonathan Sexton übertraf den bisher von Ronan O’Gara gehaltenen Six-Nations-Punkterekord und ist nun alleiniger Rekordhalter.
 Irland verteidigte die Millennium Trophy.

Statistik

Fernsehübertragung 
In Deutschland hat More Than Sports TV die Übertragungsrechte an den Six Nations 2023 erworben. Alle Spiele werden im Satellitenfernsehen auf dem gleichnamigen Free-TV-Sender auf Waipu (O2-TV) und auf der Website morethansports.tv ausgestrahlt. Kommentiert werden die Spiele abwechselnd durch Simon Jung, Jan Lüdeke und Manuel Wilhelm als Experten.

Weblinks 
 Website der Six Nations (englisch)

Einzelnachweise 

2023
Rugby 2023